Zaó může být:

 Zaó (město) – město v Japonsku
 Zaó (sopka) – sopka v Japonsku
 Zaó gongen – jeden z buddhů japonského buddhismu

Reference

Související články 
 Zao
 Zao (planetka) – planetka 5751 v Amorově skupině